

Littérature 
 J'accuse…!, le titre d'un article rédigé par Émile Zola lors de l'affaire Dreyfus (1898)
 J'accuse, mensuel français publié du  à la fin 1973.
 J'accuse, livre d' paru puis interdit en Allemagne en 1915, largement commenté par Hermann Fernau en 1916

Musique 
 J'accuse, une chanson de Michel Sardou (1976)
 J'accuse, un album de Damien Saez (2010)

Cinéma 
 J'accuse, film français d'Abel Gance (muet) sorti en 1919.
 J'accuse, film français d'Abel Gance sorti en 1938,  du précédent.
 J'accuse, film de Roman Polanski, sorti en 2019 au cinéma.